Суперкубок Словенії з футболу 2007 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 липня 2007 року між чемпіоном Словенії Домжале та володарем кубка Словенії Копером.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rtvslo 

2007
Словенія
2007 у словенському спорті